Lemont puede referirse a dos núcleos de población estadounidenses:

  Lemont (Illinois); o
  Lemont (Pensilvania).